est un film américain réalisé par Jason Alexander et sorti en 1995.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Jason Alexander
 Scénario : Jeff Nathanson
 Photographie : Michael Jablow
 Musique : Miles Goodman
 Montage : Michael Jablow
 Genre : Comédie dramatique, Film d'action
 Durée : 90 minutes 
 Date de sortie :  ()

Distribution 
 Jason Alexander  : Michael Makeshift
 Lolita Davidovich  : Valeri Carboni
 James Woods  : Reggie Makeshift
 Joe Mantegna : Stone
 Jay Mohr  : Dwayne
 Robert Costanzo : Ranzier
 Bea Arthur : Beverly Makeshift
 Eda Reiss Merin : Rose
 John Amos : Gray
 Rob Reiner : 
 Haley Joel Osment : Danny
 Tiffany Salerno : Cindy
 Beau Gravitte : Bob
 Jerry Adler : Morton Makeshift
  : ?

Références

Liens externes 
 
  http://qwipster.net/forbetter.htm

Film américain sorti en 1995
Comédie dramatique américaine
Film d'action américain
Film en anglais